Bree MasonSezon 2 odcinek 19, „Don’t Look At Me”, reżyseria: David Grossman, scenariusz: Josh Senter, [premiera:] 16 kwietnia 2006. Van De KampSezon 7 odcinek 2, „You Must Meet My Wife”, reżyseria: Larry Shaw, scenariusz: Dave Flebotte, [premiera:] 3 października 2010. Hodge Weston – postać fikcyjna, główna bohaterka serialu Gotowe na wszystko. Grała ją Marcia Cross.

Charakterystyka

Przeszłość 
Bree Mason urodziła się w 1962. W 1972 jej matka nauczyła ją pojęcia emocjonalnej maski, czyli ukrywania swoich uczuć przed bliskimi. Krótko potem pani Mason zginęła, w Wigilię Bożego Narodzenia, z powodu potrącenia przez samochód. Bree została i zmyła krew ofiary z podjazdu przez co poczuła emocjonalną ulgę. Bree zamknęła się dla świata, chcąc, by ten widział w niej tylko perfekcyjną dziewczynę, nastolatkę i w końcu kobietę.

Ojciec Bree, Henry Mason poświęcił czas córce i wychował ją tak, by była damą. Mimo tego, straciła dziewictwo na tylnym siedzeniu samochodu. Henry ożenił się powtórnie, z Eleanor. Ona i jej pasierbica żyły w ciągłym nieporozumieniu.

Bree na pierwszym tygodniu studiów poznała swego przyszłego męża Rexa, na spotkaniu Młodych Republikanów. Po jednym z kolejnych zebrań, weszli do restauracji, gdzie rozmawiali aż do godziny drugiej nad ranem o imigrantach i dostępie do broni. Bree była już wtedy zaręczona z Ty Grantem. Pomimo tego oraz sprzeciwu ojca, zgodziła się na ślub z Rexem, który odbył się w 1987. Rok po ślubie, urodził się Andrew, a w 1989 przyszła na świat Danielle.

Pięć lat później Van De Kampowie sprowadzili się do Fairview, 4354 Wisteria Lane. Tam też Bree i Rex poznali Mary Alice Young i Susan Mayer.

W tym samym roku na uliczce, w domu obok, przy 4356 Wisteria Lane pojawiła się Katherine Davis. Mieszkała tam przez rok, ale panie nie poznały się ze sobą.

W 1998 do grona przyjaciół Bree, Mary Alice i Susan doszła Lynette Scavo. Panie obawiały się mieć w niej wroga. Trzy lata później Bree z Rexem poznali swojego aptekarza George’a Williamsa. W 2003 do Fairview sprowadziła się była modelka Gabrielle Solis, którą kwartet przyjął do swojego grona.

Eli Scruggs zachował notatki na przepisy Bree. Ta chciała wydać książkę kucharską co Rex wyśmiał, przez co kobieta wyrzuciła je wcześniej do śmieci.

Historia

Sezon 1 
Kilka dni od śmierci Mary Alice Young, Rex Van De Kamp oświadczył Bree, po siedemnastu latach małżeństwa, że chce się rozwieść. Bree namówiła go na terapię małżeńską u doktora Alberta Goldfine’a. Sesja się udała dopóki Rex nie został przyłapany z kochanką, dotychczas szanowaną Maisy Gibbons. Plotka o tym szybko się rozniosła, głównie dzięki Tish Atheron.

Bree, w zemście, zaczęła się spotykać z George’em Williamsem. Zerwała z nim, ponieważ potwierdziły się zastrzeżenia męża, że George się w niej podkochuje. Van De Kamp wybaczyła Rexowi, mimo wszczętego już rozwodu, bo go kochała. Rex wykorzystał to i pokazał swojej żonie swoje pudło do seksu masochistycznego. Bree niechętnie, ale się zgodziła.

Natomiast George podtruwał Rexa, o czym Bree nie wiedziała. Gorzkim owocem tego procederu była śmierć Rexa. Na kilka minut przed śmiercią, dzięki Lee Craigowi, mąż Bree napisał kartkę, która rzuciła podejrzenia na żonę jako trucicielkę.

Tymczasem Bree miała też problemy z synem Andrew i córką Danielle. Syn oświadczył jej, że jest gejem. Potrącił matkę Carlosa, przez co ona z Rexem pozbyli się narzędzia zbrodni, samochodu. Później, Andrew wyznał u pastora Sykes, w spowiedzi, że zniszczy matkę. Danielle natomiast chciała stracić dziewictwo z Johnem Rowlandem.

Sezon 2 
Do Bree przyjechała jej teściowa, Phyllis Van De Kamp. Obie pochowały Rexa. Zanim została wyrzucona, zdążyła rzucić podejrzenie na synową o zamordowanie jej syna do ubezpieczyciela (Daniel Roebuck).

Eli Scruggs zwrócił Bree przepisy, które wyrzuciła do kosza jeszcze za życia Rexa.

Sama zaczęła się spotykać ponownie z George’em. Wdowa zwróciła w końcu uwagę na jego mroczną osobowość i zerwała z nim zaręczyny. W międzyczasie detektyw Barton prowadził śledztwo w sprawie śmierci Rexa. Wykazało ono, że to George był sprawcą podtruwania Rexa, a na łożu śmierci przyznał się do tego, że truł doktora Van De Kamp.

Gdy Andrew dowiedział się o tym, rozpoczął wojnę z matką, której zarzewie tliło się już od roku. Oskarżył Bree o pobicie, w obecności chłopaka Justina o molestowanie. Zatrudnił adwokata Samuela Bormanisa, próbował przeprowadzić się do dziadków, Eleanor i Henry’ego, a w końcu przespał się z chłopakiem matki, Peterem McMillanem. Bree wyrzuciła go z domu i oświadczyła mu, że wygrał z nią.

Z powodu problemów z synem, Bree wpadła w alkoholizm, a po wyrzuceniu Andrew i ucieczce Danielle z Matthew, w depresję. Dobrowolnie zgłosiła się do lokalnego szpitala psychiatrycznego. Tam poznała bliżej Orsona Hodge.

Gdy Betty Applewhite powiedziała Bree, że Matthew zabił swą poprzednią dziewczynę, dokonała brawurowej ucieczki z placówki. Zastała młodych zakochanych w domu i próbowała ich rozdzielić. Danielle nie chciała jednak rozstać się z chłopakiem, jednak Bree nie ustąpiła. Matthew wycelował rewolwer w jej czoło, ale policyjny snajper zdążył go wcześniej zastrzelić.

Orson pogratulował jej ucieczki z ośrodka i razem zaczęli się spotykać.

Sezon 3 
Sześć miesięcy później Orson i Bree zaręczyli się. Ogłosili to całej ulicy, wszystkim znajomym i przyjaciołom. Na przyjęcie przyszła też Carolyn Bigsby, która wyjawiła, że Orson zabił swą pierwszą żonę, Almę. Bree jej nie uwierzyła i półtora roku po śmierci Rexa, wyszła za niego za mąż, mimo ostrzeżeń Susan.

Wkrótce potem do jej życia wkroczył ponownie syn Andrew. Pojawiła się demoniczna nowa teściowa Gloria a wspomnienia po martwej kochance Orsona z czasów małżeństwa z Almą, Monique Polier, zaczęły zatruwać atmosferę. Ponoć miał ją zabić Mike Delfino, wybudzony dopiero co z półrocznej śpiączki. W końcu przybyła też Alma Hodge i zamieszkała w domu pod numerem 4351 Wisteria Lane. Matka Orsona oraz jego była żona zaczęły spiskować przeciwko małżeństwu Bree i Orsona.

Alma podstępnie zmusiła eks małżonka do seksu, by mieć z nim potomstwo a gdy to się nie udało Gloria – wbrew Almie – próbowała zabić Bree. Nieskutecznie, bo Andrew i Orson pokrzyżowali jej plany. Próba morderstwa obróciła się przeciwko niej. Wyszło też na jaw, że Gloria zabiła ojca Orsona i Monique, a teraz sama została całkowicie sparaliżowana. Jej działania doprowadziły do śmierci Almy, gdyż ta spadła z dachu. Dowody, podsunięte przez Orsona, wskazały właśnie Almę jako morderczynię Monique, co uniewinniło Mike’a.

Bree, zmęczona wydarzeniami, wyjechała do rodziców a później, na upragniony miesiąc miodowy z Orsonem. Krótko potem okazało się, że jej córka zaszła w ciążę z Austinem McCannem. Bree zabrała ją ze sobą i umieściła w lokalnym zakonie w Fairview.

Przyjechała dopiero na ślub Gabrielle z Victorem Langiem. Miała na sobie sztuczny brzuch o którym nikt nie wiedział, imitujący ciążę. Zdecydowała się na adopcję dziecka córki, by chronić jej reputację.

Sezon 4 
Bree nadal udawała ciążę. Tajemnicę, przez przypadek, odkryła jej była teściowa, Phyllis. Nie zdradziła sekretu, ale zabrała Danielle z zakonu. Jej knowania przeciw Bree spełzły na niczym, ponieważ Danielle, została przekonana, przez matkę, że przebywanie w ośrodku dla emerytów nie jest ciekawym zajęciem dla rozrywkowej nastolatki. Danielle wróciła na Wisteria Lane, ale musiała się ukrywać, by nikt nie widział jej ciąży. Córka Bree pojawiła się przebrana za matkę na imprezie u Boba i Lee z okazji Halloween. Na niej odeszły jej wody płodowe i po ewakuacji rodziny do kuchni swojego domu, Danielle urodziła zdrowego chłopczyka. Dziewczyna wyjechała nazajutrz na studia, a wnuk został adoptowany przez Bree i dano mu imiiona Benjamin Tyson.

Po porodzie córki, Bree poddała wnuka obrzezaniu co oburzyło Orsona, z którym doszła do porozumienia. Kilka nierozważnych słów usłyszanych przez Andrew, doprowadziło do jego wyprowadzenia się. Bree chciała, by wrócił, ale on powiedział „nie”, wybaczył jej i podziękował, że pomogła mu dojrzeć.

Wisteria Lane nawiedziło tornado. Bree gościła Sylvię Greene, od której dowiedziała się prawdy o powodach przyjazdu Mayfair’ów na Wisteria Lane. Tak też stała się przyjaciółką Katherine, ale żywioł zniszczył dach jej domu.

Bree i Orson przenieśli się do domu Delfino. Susan chciała spłacić dług wdzięczności, gdyż Bree półtora roku wcześniej przyjęła ją i Julie, gdy jej dom został spalony przez Edie. Orson zaczął lunatykować i przez sen powiedział Julie, że przeprasza za przejechanie Mike’a. Wiadomość przeszła kolejno od niej, do ojczyma i jego żony. Tuż po tym jak Bree i Orson wrócili do swojego domu, wściekła Susan wykrzyczała prawdę Bree.

Sąsiadka wyrzuciła męża z domu. Ogłosiła separację i pozwoliła wrócić pod warunkiem, że zgłosi się na policję. Orson chciał wrócić do Bree. Pewnej nocy nawet do niej przyjechał, ale Edie Britt zabrała go do swojego domu na prośbę Bree. Ta nie była zadowolona, że Orson przenocował u Edie. Wkrótce wybuchła wojna między obiema paniami. Edie dowiedziała się przy tym, kto jest ojcem Benjamina z kartki napisanej przez Orsona w jego apartamencie w motelu. Edie zaszantażowała Bree zmuszając ją do wyznania prawdy przyjaciółkom. Gabrielle, Susan, Lynette i Bree poszły do Edie. Ogłosiły, że będą ją ignorować oraz rozpowszechnią prawdę o postępkach Edie. Zmusiło to do wyjazdu Edie z Wisteria Lane.

Tymczasem Orson próbował wrócić do Bree i bronił nawet jej honoru przed napastującym ją pastorem Green (Bill Smitrovich) oraz pomógł jej zawieść lodową rzeźbę na miejsce ślubu Boba z Lee. Przyrzekł, że będzie jej pomagać, by tak zapracować sobie na jej wybaczenie.

Na Wisteria Lane przyjechała po 12 latach przerwy przyjaciółka Susan i Mary Alice, Katherine Mayfair. Obie panie ze sobą rywalizowały, do czasu tornada, wizyty Sylvii i odejścia jej męża, Adama oraz „Balu Fundatorów”, na którym Bree spowodowała zatrucie pokarmowe u Katherine.

Przez zblizenie relacji Bree poznała prawdziwy i mroczniejszy sekret Katherine. Były mąż sąsiadki, Wayne Davis, wciągnął Bree do ich osobistej rozgrywki. Gdy Katherine wyznała mu prawdę o śmierci swojej córki, Adam ocalił ich a sama zastrzeliła Wayne’a. Dzięki Bree jej przyjaciółkom, które zeznały, że była to obrona konieczna, Katherine uniknęła więzienia.

 Pięcioletni przeskok
Rok po ślubie homoseksualnych sąsiadów, Bree zaprosiła ich do siebie. Wraz z Andrew oraz Katherine pożegnali w żartach i przy szampanie swojego sąsiada Orsona, który nazajutrz miał być zabrany przez policję, na trzy lata do więzienia. Po tym jak się sam dobrowolnie do nich zgłosił. W takiej atmosferze poprosił Bree o kolejny kieliszek szampana. Ta, za jego plecami, przerwała abstynencję od alkoholu. Nazajutrz funkcjonariusze wyprowadzili Orsona na oczach Benjamina.

Danielle wyszła za mąż za Leo Katza i odebrała Bree dwuletniego Benjamina. Żona Orsona przestała się więc ograniczać z ilością spożywanego alkoholu. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej dopiero Katherine. Bree złożyła swoją pierwszą wizytę w więzieniu, dopiero gdy spotkała Edie Britt. Wygnana agentka nieruchomości sama odwiedzała go co tydzień. Bree nie wspomniała Orsonowi o swym problemie. Odwiedziny u Edie Britt, która nadal mieszkała poza Fairview, dały jej odwagę do złożenia pierwszej wizyty Orsonowi w więzieniu. Przeprosiła go za to, że zmusiła męża do udania się do tego „strasznego miejsca” i ma prawo jej nienawidzić. Orson nie był zły, bo odpowiedział tylko, by czekała na niego jak wyjdzie z więzienia.

Sezon 5 
Bree wydała książkę kucharską i umieściła w niej niektóre przepisy Katherine, których później nie potrafiła wykonać, gdy doszło do telewizyjnej relacji z jej kuchni. Jej małżeństwo z Orsonem przetrwało więzienie, ale otrzymała gorzką lekcję, że musi też przebywać z mężem i jemu także gotować kolację, gdy nie wymieniła go w audycji radiowej, promującej książkę.

Po wizycie swego wnuka Benjamina i zięcia Leo z córką Danielle, Bree zaprezentowała sąsiadkom pierwszą wersję swej książki. Odkryła też, że Orson jest bezrobotny bo nikt nie chce zatrudnić byłego więźnia.

Zaproponował jej, że będzie wspólnikiem, ale sama musiała uwzględnić stanowisko Katherine. Bree zawiodła też Lynette, gdy zatrudniła Stu Durbera do pomocy w kampanii reklamowej książki. Dopiero po 70. urodzinach Karen McCluskey sytuacja między Orsonem, Bree a Katherine się unormowała.

Bree w takim układzie, mogła umówić Katherine z Peterem Hickey, ale wkrótce tego pożałowała. Katherine zaczęła się spotykać z byłym mężem Susan, Mike Delfino o czym Bree i Orson z Andrew dowiedzieli się na podstawie kamer w zewnętrznej kuchni.

Do Bree przyszła dziennikarka Sandra Birch (Rachael Harris), przed którą Bree usiłowała roztoczyć obraz idealnej rodziny. Sandra dowiedziała się o więziennej przeszłości Orsona, orientacji seksualnej Andrew i alkoholizmie Bree. W klubie „biały koń”, Bree przyznała się Sandrze do swoich upadków i ofiarowaniu nadziei innym kobietom, że zawsze jest szansa, że coś im się uda. Birch przystała na pracę w tym kierunku.

Po spaleniu klubu, Orson zaczął przez krótki czas chrapać. Był to skutek złamania nosa w trakcie ewakuacji z miejsca pożaru. Tak Bree poznała chłopaka swego syna, doktora Alexandra Cominisa. Zaprosiła go do swojego życia, co wiązało się też z krótką wizytą jego matki, Meliny. Pod jej wpływem, Bree kupiła synowi i Alexowi dom przy 4350 Wisteria Lane.

Po pogrzebie Eliego Scruggsa, Bree kupiła nowego Lexusa LS. Zainwestowała też pieniądze w pizzerię Scavo, lecz zaczęła się tam rządzić. Lynette pokłóciła się z Bree i przez przypadek zarysowała jej nowe auto po czym zwróciła pieniądze Bree. W zamian za to, perfekcjonistka zorganizowała Lynette i Tomowi spotkanie z Bruce’em, swoim wydawcą. Okazało się klęską, ale Tom w swoim domu, zgodził się zamknąć własną, podupadającą już pizzerię.

Orson natomiast wpadł w kleptomanię po tym jak odkrył, że zarabia mniej niż Andrew. Choroba męża zebrała żniwo na całym Wisteria Lane. Bree udała się nawet do terapeuty, doktora Bernsteina (Ken Lerner). Tam Orson powiedział mu, że robi to dlatego, iż lubi jak Bree się denerwuje, gdyż nie może go kontrolować. Wyznał to też jej i starał się przekonać ją, że wszystko się skończy, gdy sprzeda firmę.

Bree przeszła krótką rozmowę z Andrew, przez co nie zrobiła tego o co prosił ją mąż. W odwecie, Orson okradł Rose Kemper, ale staruszka poradziła sobie z nim. Nie mniej sam spowodował wypadek Edie Britt.

Bree udała się z prochami Edie do jej syna, Traversa, ale ten ustalił z nimi, by same zdecydowały o prochach. Podzieliły się nimi i pochowały Edie w swoich ogródkach.

Stosunki między Bree a Orsonem popsuły się tak dalece, że Bree wynajęła Karla Mayera jako swojego adwokata rozwodowego. Orson dowiedział się o tym, że oboje schowali rzeczy z ich domu oraz upozorowali włamanie by nie zyskał połowy jej majątku. Zgłosił kradzież do towarzystwa ubezpieczeniowego i zaszantażował Bree o wyłudzenie odszkodowania. W akcie zemsty, Karl nawiązał romans z Bree.

Sezon 6 
Dwa miesiące później Bree kontynuowała romans z Karlem, mimo formalnego małżeństwa z Orsonem. Zwolniła Katherine z firmy kateringowej, gdy ta zaczęła się dziwnie zachowywać w związku z porzuceniem przez Mike’a. W jej miejsce zatrudniła Angie Bolen. Susan dowiedziała się o romansie i mimo tego im pobłogosławiła. Natomiast Angie pomogła nawet Bree zatuszować go przed Orsonem, ale zmusiła do wyboru: mąż i związane z nim wspólne przeżycia oraz zainteresowania, czy kochanek i emocjonalne przeżycia seksualne. końcu oświadczyła Orsonowi o rozwodzie i zaprezentowała mu zdjęcia z nim i Lamarem Banjaminem. Orson orzekł, że jego szantaż sprzed kilku miesięcy był zwykłym oszustwem i powiedział, że się dobrowolnie wyprowadzi. Zanim to nastąpiło, Karl wyznał Orsonowi o tym, że on jest kochankiem Bree. Panowie zaczęli się bić i Bree próbowała to przerwać. Wybrali jednak fatalny moment, ponieważ w domek Świętego Mikołaja, gdzie przebywali, uderzyło skrzydło awionetki.

Bree wyszła z tego z zadrapaniem, Orson został sparaliżowany od pasa w dół a Karl zmarł w szpitalu. Bree ruszyło sumienie i zaprosiła Orsona do swojego domu. Roztoczyła nad nim opiekę, mimo wzajemnych animozji. Wkrótce potem sprawy zaczęły się pogarszać. Jej mąż nie mówił „proszę”, co denerwowało Bree i chciał nawet popełnić samobójstwo. Dzięki Robin Gallagher, znalazła sposób na ponowne zbliżenie się do męża.

Niedługo potem zatrudniła do swego kateringu młodego mężczyznę, Sama Allena. Odkryła, że jest synem pierwszego męża Rexa i do tego kłamał na temat swej matki, Lillian (Linda Purl). Po wspólnej, rodzinnej kolacji zaszantażował byłą macochę. Miał na tyle mocne argumenty, że Bree oddała mu swą firmę, którą budowała przez ostatnie 6 – 7 lat.

Po wszystkim, w rozmowie z Orsonem, potwierdziła, że nie wysłała, by Andrew do więzienia. Orson przypomniał jej o swoim pobycie w tym miejscu. W jego oczach, nie zdała testu z moralności, za jaką ją podziwiał. Dlatego też wyprowadził się. Gdy Andrew dowiedział się o wszystkim, Bree wyznała mu, że była hipokrytką i sam zgodził się, by matka wyznała sąsiadom prawdę. Tuż po pożegnaniu Susan, Bree podeszła do Gabi.

Sezon 7 
Bree wyjawiła prawdę Gabrielle o tamtej nocy gdy potrącono jej teściową i od Karen dowiedziały się, że Paul Young wrócił.

Trwające osiem i pół roku małżeństwo z Orsonem formalnie zakończyło się. Mężczyzna zabrał ostatnie rzeczy z domu dotychczasowej żony. Doradził jej, by się czymś zajęła. Odwróciłoby to ją od powrotu do alkoholizmu. Chwilę potem Bree zaczęła zdzierać tapetę ze ścian. Zatrudniła przy tym Keitha Watsona, młodego dekoratora wnętrz.

Gdy, w momencie podpisania rozwodu, dowiedziała się, że Orson już chodzi z inną dziewczyną, Judy (Michelle Duffy), zaczęła wiązać swe nadzieje z Keithem. Wkrótce ona i dekorator stali się parą. Pomimo kilku kłopotów, związanych z jego matką Mary Wagner (Nancy Travis) a zwłaszcza ojcem Richardem, oboje zamieszkali ze sobą.

Wbrew chwilowemu powrotu Orsona, związek trwał dopóki w ich życiu nie pojawiła się eks-dziewczyna Keitha, Amber James. Wiele lat temu zaszła w ciążę z dekoratorem i dlatego go opuściła. Bree postanowiła, po niemałych oporach, powiedzieć mu o tym fakcie i oboje uznali, że jego związek z synem będzie ważniejszy, niż ten z Bree.

Watson udał się na Florydę, a Bree, znów jako singielka, za radą pastora Sykes’a, zorganizowała badania wśród mieszkańców uliczki, by znaleźć dawcę nerki dla Susan. Wyniki dały jednoznaczny rezultat, że zarówno ona, jak i Beth Young, mogły być dawczyniami. Bree chciała oddać swą nerkę, ale Beth ją ubiegła, ponieważ oddała odpowiedni formularz i zastrzeliła się w szpitalu.

Krótko potem Bree pomogła własnemu synowi, który wpadł w alkoholizm i przez to opuścił go jego stały partner-mąż, dr Alex Cominis. Bree podsunęła mu program „12 kroków pozostania w trzeźwości”, ale jednym z nich było przeproszenie skrzywdzonych ludzi.

Na liście Andrew, pierwszym był Carlos, któremu się przyznał, mimo oporu Bree, do potrącenia jego matki, Juanity Solis. Carlos mu wybaczył, bo był dzieckiem, ale skupił swój gniew na Bree, która była dorosła i kryła kryminalistę. Wiedziała więc co robi. Gabi wybrała Bree i z nią zamieszkała.

Krótko przed tym jak Gabrielle wróciła do domu, do swego męża, Bree związała się z detektywem Chuckiem Vance. Tuż po tym jak upewniła się, że jednak jest heteroseksualny, zorganizowała przyjęcie na cześć powrotu Susan z mężem i synem, na Wisteria Lane. Zabawa zakończyła się dość niespodziewanie. Bree, Susan, Lynette, Gabi i Carlos ukryli zwłoki Alejandra w skrzyni Solis’ów, co spoiło na nowo przyjaźń kobiet. Carlos wybaczył Bree za to, że nie wydała go policji.

Sezon 8 
Bree pomogła przenieść i zakopać zwłoki Alejandra wraz z innymi dziewczynami. Wymusiła też na nich, by złożyły przysięgę, że nikomu o tym nie powiedzą.

Miesiąc później Bree nadal sypiała z Chuckiem, który zaczął coś podejrzewać, ponieważ jej przyjaciółki dziwnie się zachowywały w jego obecności. Zdołała też pozbyć się samochodu ojczyma Gabi, przez zupełny przypadek, ponieważ został on ukradziony na jej oczach. Krótko potem Bree otrzymała krótką przesyłkę, taką jak Mary Alice Young, jej przyjaciółka zza żywopłotu, 12 lat wcześniej.

Przerażona, ale zdecydowana wykryć kto to wysłał, dzięki wizycie u Paula Younga, dowiedziała się wkrótce, że o napisie na oryginalnej kartce wiedział jej chłopak Chuck z racji wykonywanego zawodu. Treścią listu podzieliła się natomiast z Gabrielle. Sąsiadka doradzała jej, by zerwała z Chuckiem, ale nie było to teraz łatwe. Obie przystały więc na to, że poszperają w jego rzeczach. Gdy odkryły, że on chciał się jej oświadczyć, Bree zerwała z nim. Stwierdził, że popełniła ogromny błąd i nie będzie jej chronić, w przeciwieństwie do osób na którym mu zależy.

Po krótkiej wizycie swej córki z wnukiem, Danielle i Benjamina, od których odszedł Leo, Bree starając się oddalić wyrzuty sumienia, zaczęła pomagać Benowi Faulknerowi w kuchni dla ubogich.

Miejsce to szybko zmieniło się w renomowany lokal. Bree oprzytomniała dopiero wtedy gdy pastor Sykes ją upomniał. Wygłosiła przemowę na temat tego miejsca, które powinno służyć tym, którym się mniej powiodło. Ben był pod wrażeniem tych słów. Poprosił ją, by przekonała ratusz na pozwolenie budowy domu dla ubogich. Osiągnęła sukces, ale z przerażeniem odkryła, że budynek powstanie w miejscu, gdzie pogrzebały Alejandro.

W Halloween ona, Gabi i Lynette pojechały przenieść ciało, ale zastały pusty grób. Pracownicy Bena odnaleźli zwłoki za pomocą badań gruntu. Ben szybko zgodził się na rozpaczliwą prośbę Bree, by zachować wszystko w tajemnicy pod wpływem zachowania Chucka. Detektyw zaczął powoli składać całość elementy rozsypanki sugerujące, że Alejandro został zabity przez nie.

Zachowanie faktu listu z szantażem przed dziewczynami, doprowadziło do jednostronnego zerwania przez nie przyjaźni z Bree. Rudowłosa sąsiadka w konsekwencji po raz wtóry zerwała z abstynencji i wróciła do picia alkoholu. Chuck w międzyczasie zaczął dręczyć sąsiadki Bree, by zadać byłej dziewczynie, dotychczas twardej jak skała, jak najdotkliwszy cios.

Zawiodło to Bree do motelowego pokoju do którego przywiozła rewolwer i chardonnay. Widziała nawet ducha Mary Alice, który na jej pytanie czy jest szczęśliwa, odparła, że nie jest nieszczęśliwa. Bree napisała list pożegnalny i już miała przyłożyć rewolwer do głowy, gdy uratowała ją Renee Perry.

Sąsiadka sądziła, że Bree i Ben mają romans za jej plecami. Z zazdrości pojechała za Bree, a tej samej nocy Chuck zginął, potrącony przez samochód. Tym samym uratowała rudowłosą perfekcjonistkę. Renee wprowadziła się do domu wdowy po Rexie na kilka dni i wyjawiła przy okazji, że jej własna matka też popełniła samobójstwo. Dlatego nie dopuściła, by do śmierci najlepszej przyjaciółki. Wieść o śmierci byłego chłopaka przyniosła ulgę Bree, ale za nią pojawił się drugi anonimowy list z napisem

Głębsza znajomość z Renee zaowocowała wciągnięciem Bree w nocne życie miasta, seksualne przygody z mężczyznami na jedną noc aż do, pomimo upomnień pastora Sykes, do ogłoszenia miastu, że jest się nową miejską jawnogrzesznicą. Z tej czarnej dziury swojego życia wyciągnął ją dopiero Orson Hodge, były mąż Bree.

Miał on jednak ukryty motyw. Chciał oddzielić Bree od jej przyjaciółek i przenieść się z nią do Maine. Natomiast Bree przez przypadek odkryła, że to on stał za anonimowymi listami i szantażem. Wyrzuciła go ostatecznie ze swojego życia i pogodziła się z przyjaciółkami.

Karen, u której rak wrócił, prosiła Bree, by pomogła jej popełnić samobójstwo. Bree ociągała się z tym, pomimo obietnicy, że to zrobi. W końcu przekonała starszą sąsiadkę, by tego nie robiła, bo jej śmierć przysłoni wszystko to kim była na uliczce. Była żona Orsona została poproszona na komisariat w trakcie przygotowań do wyjazdu na pogrzeb Mike’a. W jego trakcie przypomniała sobie to czego nauczyła ją jej matka. Detektyw (Jose Zuniga) odpytywał ją o zabójstwo Ramona Sanchez, ale ta skłamała, że o niczym nie wie. Zostawiła jednak nieświadomie swoje odciski palców na kubku, które policjanci wykorzystali.

Po krótkiej wizycie syna z byłą narzeczoną Mary Beth, Bree pozwoliła Andrew zamieszkać u siebie. Sama została natomiast oskarżona o zabójstwo Ramona Sanchez, znanego jej jako Alejandro. Dowody przeciwko niej podłożył przyjaciel Chucka, detektyw Murphy. Proces jaki się wkrótce rozpoczął, zaprowadził Bree do biura adwokata Tripa Westona, zarekomendowanego przez Boba Huntera. Kobieta nie podała mu jednak pełnej wersji wydarzeń. Po rozpoczęciu oficjalnego procesu, podjęła się opieki nad umierającą już na raka Karen McCluskey. Staruszka, w zamian za to, ocaliła Bree przed więzieniem. Przez przypadek podsłuchała rozmowę Gabrielle z Carlosem o procesie Bree z powodu śmierci ojczyma Gabrielle. Skłamała przed sądem, że zabiła Alejandro Pereza, za to, że molestował Gabi i obawiała się, że zrobi to samo jej dzieciom. Bree została oczyszczona z podejrzeń o morderstwo a Karen nie wytoczono zarzutów, ze względu na chorobę. Po zwycięstwie, Bree i Trip na krótko ze sobą zerwali. Ostatnim aktem życia Karen McCluskey było pogodzenie ich.

Bree w przeciągu następnych trzech lat została sama na Wisteria Lane, bez najbliższych jej przyjaciółek. Susan Delfino sprzedała swój dom tuż po ślubie Renee i Bena, kobiecie o imieniu Jennifer. Sama zamieszkała z synem i wnuczką u Julie. Scavo wyprowadzili się cztery tygodnie później do Nowego Jorku. Rok po nich, Solisowie przenieśli się do słonecznej Kalifornii. W pewnym momencie, w trakcie trzech lat od momentu jak się poznali, Trip i Bree pobrali się. Po upłynięciu tego czasu, przenieśli się do Louisville w Kentucky. Bree, pod wpływem trzeciego męża, zaangażowała się w lokalną politykę. Wybrano ją do legislatury stanu.

Ciekawostki

Powiązane z postacią

Albert Goldfine 
dr Albert Goldfine (Sam Lloyd) to najlepszy seksuolog w mieście Fairview.

 Sezon 1
Był terapeutą Mary Alice Young do czasu gdy się zastrzeliła i Van De Kampów, gdy Rex postanowił się rozwieść. Rex „nie chciał żyć w reklamie detergentu”, jak to sam ujął. Goldfine, po krótkiej sesji z Bree, uświadomił jemu, że powinien jej podziękować za usługiwanie mu przez tyle lat. Bree ukradła z gabinetu terapeuty taśmę z sesji Mary Alice, na której zmarła sąsiadka przyznała się, że ma koszmary i miała na imię „Angela”. Goldfine próbował otworzyć Bree na seksualne potrzeby męża, które później Rex ujawnił jako sado-maso.

 Sezon 2
Bree zwróciła się do niego ponownie, by pomógł jej poukładać emocje na temat wdowieństwa i relacji z George’em Williamsem, po tym jak zaręczyła się z aptekarzem. Dowiedział się od niej, że zgodziła się wyjść za mąż, by dzielić z nim wspólne zainteresowania, a nie z miłości. Doradził jej, by posuwała się małymi krokami, za co został później pobity i zrzucony z mostu przez Williamsa. Doktor przeżył upadek ze złamana ręka i nogą, ale przekazał Bree, że jego napastnik miał niebieski rower. Bree widziała George’a na nim przed jej domem. Wtedy zrozumiała jak obsesyjnym uczuciem darzy ją Williams.

Amber James 
Amber James (Rochelle Aytes) to była dziewczyna Keitha. Rozstała się z nim 7 lat wcześniej, gdy – w tym samym czasie – tajemnica Katherine Mayfair ujrzała światło dzienne. Ze związku obojga ludzi zrodził się chłopiec imieniem Charlie (Sayeed Shahidi). Była zdecydowana oddać dziecko, a on by na to nie pozwolił, a sama zmieniła zdanie po porodzie. Gdy Charlie zaczął zadawać coraz więcej pytań na temat ojca, Amber przyjechała na Wisteria Lane, do konstruktora.

 Sezon 7
Chciała odnowić dawny związek. Wyjawiła Bree, że ma z nim syna. Bree, mimo obietnicy złożonej Amber, nie mogła się przełamać, by przekazać informacje o potomku do Keitha. Dlatego też okłamała Amber, że to Keith zdecydował, że nie nawiąże z nią kontaktu. Wręczyła też kobiecie czek i sama odjechała. Amber nie opuściła Fairview, ponieważ rachunki czekały do zapłaty, a realizacja czeku trwałaby 5 dni. Bree zaproponowała, by spotkały się w restauracji naprzeciwko banku. Sytuacja zmusiła Bree do zaopiekowania się chłopcema. Gdy widziała jak Keith dobrze się z nim bawi i dobrze spędzają czas, wyjawiła mężczyźnie prawdę o ich pokrewieństwie. Amber z synem wróciła na Florydę a krótko potem Keith podążył za nimi, by być blisko swojej rodziny.

Bruce 
Bruce (Christopher Rich) to były wydawca książek Bree.

 Sezon 5
Pojawił się na kolacji u niej, gdy szukał specjalisty od reklamy. Bree zaaranżowała wspólne spotkanie między nim a małżeństwem Scavo. W jej trakcie, wyraził ochotę zatrudnienia Toma i kusił go dodatkami. Lynette Scavo także spodobała się jego oferta. Przyznała się, że sama też ma doświadczenie w reklamie. Wtedy dopiero Tom przystąpił do ataku po posadę. Ostatecznie Bruce nie wybrał żadnego z nich, ponieważ dowiedział się o wielu sprawach z przeszłości pary. Bruce padł też ofiarą kradzieży swego dyktafonu. Obraził Orsona a Bree znalazła przyrząd w spodniach męża i dyskretnie mu go zwróciła.

 Sezon 6
Rok później, Bree planowała wydać drugą książkę kucharską. Przed próbną kolacją, Bruce przyznał jej, że sporo ryzykuje, bo nikt jej nie chce. Wyraził też głośno życzenie, by goście byli oczarowani potrawą. Mięso, które miano podać, Sam Allen podlał octem. Zrzucił winę na niedawno zwolnionego Andrew. Bree zdołała to odkryć zanim ludzie skosztowali potrawy na sali. Przerwała pokaz, uruchamiając alarm przeciwpożarowy, co zalało jadalnię deszczem ze zraszaczy sufitowych.

Carolyn Bigsby 
Carolyn Bigsby (Laurie Metcalf) to nieżyjąca przyjaciółka Almy Hodge i druga żona Harveya Bigsby. Uczyła w szkole niedzielnej.

 Sezon 3
Carolyn była sąsiadką Orsona i Almy. To ona zauważyła, że zniknęła jego małżonka. Gdy Orson przeprowadził się do Wisteria Lane, podejrzenie, że Orson zabił Almę stało się obsesją Carolyn. Ostrzegała wiele razy Bree przed ślubem i kontynuacją związku z Hodgem. Susan Mayer, bojąc się wciąż o życie przyjaciółki, poszła do banku gdzie pracowała Carolyn. Kobieta powiedziała jej, że policja przeszukała dom i nic nie znaleźli, nawet śladów DNA. Tuż po ślubie Bree i Orsona, na prośbę detektywa Ridleya, Carolyn miała zidentyfikować ciało jakie znaleźli. Potwierdziła, że to nie Alma. Bree ugięła się, gdy dostrzegła, że Tish Atherton – bliska znajoma Carolyn – z nią nie rozmawia. Bigsby, z inicjatywy męża Harveya i nowa pani Hodge udali się z mężami na wspólną kolację. W łazience Carolyn pokazała Bree zdjęcie pobitej Almy i raporty policyjne, o tym, że Orson był napastnikiem. Tymczasem Harvey powiedział Orsonowi, że miał romans z Monique Polier. Bree dowiedziała się o tym od Orsona. Gdy Carolyn nadal naciskała na Bree, by odeszła od męża, Bree przekazała jej prawdę o Harveyu. Niezadowolona z telefonicznej odpowiedzi męża, Carolyn udała się do jego supermarketu, by go zabić. Zamiast tego, uśmierciła Norę Huntington. Celując do Lynette, została powalona puszką od farby przez Arthura Shepherda. Siłując się z Austinem McCann o broń, została zastrzelona przez inną zakładniczkę, Mayę (Kathleen Gati).

Chuck Vance 
CharlesImię „Charles” podał lektor w radiu u Lynette. „Chuck” Vance (Jonathan Cake) to nieżyjący detektyw i były chłopak Bree.

Przeszłość„Chuck” urodził się w Pensylwanii. Na studiach z kryminologii uwielbiał grać w piłkę. Po zdobyciu dyplomu, ożenił się w 1998 roku z Doreen (Anita Barone). Doczekał się z nią dwójki dzieci. Osiem lat później, w 2006 roku, poznał swego oddanego przyjaciela Petera Crowleya. Ich braterska przyjaźń skończyła się podczas wspólnego wypadu do lasu. Pete oświadczył, że od 6 miesięcy ma romans z jego żoną. Po powrocie przestali ze sobą rozmawiać a Pete poprosił o przeniesienie. Państwo Vance natomiast zdecydowali się na rozwód.

 Sezon 7
„Chuck” został przydzielony do przyglądania się Felicii Tilman, która wróciła na uliczkę po śmierci córki, Beth Young. Carlos Solis powiedział swej córce Juanicie, że Bree chroniła osobę, która potrąciła ich babcię, „Mamę” Solis. Dziewczynka spała w domu Bree, gdy gospodyni chciała poprawić jej poduszkę. Sądziła, że kobieta ją udusi, co skończyło się krzykiem dziewczynek. Po wyjaśnieniu, „Chuck” dał jej swój numer telefonu. Bree, poprzez Renee, dowiedziała się, że wciąż jest żonaty, ale w trakcie separacji trwającej od roku. Bree poszła z nim na kolację i na miejscu detektyw złożył wyjaśnienia. Nie pozostał jej dłużny bo przeczytał jej akta w komisariacie i drwiąco pytał się o potrącenie Mike’a przez Orsona oraz o aptekarzu, który zabił się, gdy razem się spotykali. Randka się nie udała i Bree zażądała, by policjant odwiózł ją do domu. Po drodze, „Chuck” wziął z ulicy prostytutkę Violet (Malese Jow). Zabrał ją do centrum pomocy kobietom. Z rozmowy wynikało, że oboje dobrze się znali. „Chuck”, przekonał młodą kobietę, która wierzyła, że zawsze będzie pracować na ulicy, przykładem Bree. Skłamał jej, że Bree kiedyś też była prostytutką, ale zmieniła się i poszła do szkoły, po czym otworzyła firmę z kateringiem. Van De Kamp, widząc spojrzenie funkcjonariusza, przytaknęła, ale nie chciała o tym rozmawiać. Violet zrozumiała to i, ale też była pod wrażeniem tej historii. Para, po kolejnej randce w domu Bree, uzgodniła, że nie będzie się kochać, aż rozwód mężczyzny się nie sfinalizuje. Gdy żegnał się z Bree, Lee zauważył go. Nazajutrz odwiedził Bree i powiedział, że „Chuck” jest gejem. Bree nie chciała mu uwierzyć, ale rozpad małżeństwa „Chucka” i to, że nie uprawiali jeszcze seksu, przemawiały na korzyść historii Lee. Bree w końcu poznała tajemnicę „Chucka” związaną z jego polityką rozwodową w barze dla gejów, gdzie pracował pod przykryciem i upewniła się, że jest on heteroseksualny. Bree przez przypadek podsuneła Doreen informację, że „Chuck” spotyka się z kimś. Ta zażądała, do całej ugody, dodatkowo domku nad jeziorem. Na przyjęciu na cześć powrotu Susan i Mike’a na Wisteria Lane, „Chuck” był wściekły. Zgodził się jednak na żądania Doreen, byle się tylko od niej uwolnić.

 Sezon 8
Podczas zatrzymania Paula Younga, „Chuck” przesłuchiwał go. Usłyszał o treści listu jaki jego pierwsza zmarła żona otrzymała od Marthy Huber. Tymczasem Bree kontynuowała związek z policjantem, ale coraz bardziej denerwowała się tym, że może odkryć ich tajemnicę. „Chuck” oświadczył się Bree, ale ta odmówiła i zerwała z nim. W swym biurze otrzymał teczkę dotyczącą zaginiecia Ramona Sanchez, urodzonego jako Alejandro Perez. „Chuck” wszczął dochodzenie. Przypomniał sobie, że widział mężczyznę tej samej nocy, gdy odbywało się mobilne przyjęcie dla Susan i Mike’a. Skojarzył, że Bree mogła mieć coś z tym wspólnego. Zaczął nachodzić Bree i jej przyjaciółki tak, że poczuły się zagrożone oraz by sama niedoszła narzeczona cierpiała. Był blisko rozwiązania zagadki. Nawet dotarł do takiego szczegółu jak prawdziwe imię zaginionego oraz jego relacja do Gabrielle. W przeddzień wszczęcia oficjalnego śledztwa, Orson Hodge potrącił go swoim autem. „Chuck” zmarł na miejscu o czym kobiety z Wisteria Lane dowiedziały się poprzez środki komunikacji, bądź osobiście. Postać pojawiła się milcząco jeszcze raz na Wisteria Lane, ubrana w biel. Była jednym z duchów obserwujących Susan Delfino, gdy opuszczała Wisteria Lane wraz z dziećmi i wnuczką, by rozpocząć nowy rozdział w życiu poza uliczką.

Detektyw Barton 
Detektyw Barton (Kurt Fuller) to były prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Rexa Van De Kampa.

 Sezon 2
Od Phyllis dowiedział się o spotkaniach Bree z George’em i dlatego ekshumował ciało jej męża. Bree odmówiła zeznań, oznajmiając tylko, że Rex zmarł na atak serca i zawsze go kochała. Zeznawała przy dzieciach na wariografie, które dwa razy zarejestrowało, że kłamie na pytanie „czy kocha pani pana Williamsa?”. Bree była w szoku, a Andrew i Danielle rozczarowani. Detektyw oddał ciało Rexa, ale wyjawił wdowie list od niego napisany na łożu śmierci, że Rex „wie i jej wybacza”. Barton nakłaniał bezskutecznie bree, by przyznała się do winy. Bree wyszłą z ciałem Rexa i pochowała męża w innym miejscu, niż pierwotnie zaplanowała. Później, kobieta zgłosiła przestępstwo, które George Williams popełnił na Goldfine’u na policję. Dom aptekarza przeszukano i funkcjonariusze zabezpieczyli dowody, które wskazały na to, że George był mordercą Rexa. Detektyw przekazał tę nowinę Bree, która następnie była przy śmierci George’a, o czym nikt nie wiedział. Następnie, tuż po tym jak Curtis Monroe zmarł pod domem Betty Applewhite, Bree poprosiła Bartona o zbadanie sprawy. Chciał, by poszli na randkę, ale w końcu aresztował ją bo wypiła zbyt dużo alkoholu, po czym prowadziła auto. W ramach przeprosin, przekazał jej telefonicznie nieco informacji o zmarłym sprzed domu Applewhite’ów.

Detektyw Murphy 
Detektyw Murphy (Michael Dempsey) przejął sprawę śmierci Chucka Vance, swego przyjaciela. Do tego wziął też rozpoczętą przez niego kwestię śmierci Alejandra Pereza, znanego im jako Ramon Sanchez.

 Sezon 6
Zignorował konflikt między Susan Delfino a Katherine Mayfair. Gdy Susan głośnym tonem zapytała czy ktokolwiek rozumie, że kobieta też może być psychopatką. Zgłosiła się detektyw Denise Lapera (Kathy Najimy), nienawidząca Susan, jej koleżanka z liceum i przejęła tę sprawę.

 Sezon 7
Wyjawił Bree jak Pet Crowley uwiódł żonę „Chucka” (Anita Barone) i dlatego razem nie pracują.

 Sezon 8
Bree zerwała z „Chuckiem” w wieczór gdy ten oświadczył się jej. Murphy widział jak Chuck to przeżył. Usłyszał, że nie lubi być oszukiwany i upokarzany. Kilka dni później przyniósł przyjacielowi akta osób zaginionych, w tym Ramona Sanchez. Po śmierci „Chucka”, to właśnie Gabi odwiedziła detektywa Murphy. Chciała wysondować co policja wie. Upewniono ją, że to nie był wypadek bo sprawca nie hamował. Musiał polować na ofiarę a sama martwiła się czy sprawcą aby nie był jej mąż. Murphy zapewnił ją w jednym: skoro ktoś zabił policjanta, to będzie on złapany. Murphy, po śmierci Vance’a, przejął jego niechęć do Bree. Orson wysłał anonimowo list na policję. Murphy zainteresował się wątkiem głównie dlatego, że nazwisko „Van De Kamp” widniało na liście. Miał przeczucie wystarczająco silne, by sprawdzić budowę rozpoczętą przez Bena Faulknera. Dzięki temu detektywi Murphy i Heredia (Jose Zuniga) odkryli gdzie pochowany został Sanchez. Heredia przesłuchał w tej sprawie Bree. Skłamała, że nie znała denata, ale zostawiła odciski palców na kubku. Zdjęte z kubka i te znalezione na zwłokach były zgodne. Murphy zdecydował, by wstrzymać się z aresztowaniem. Chciał mieć więcej dowodów. Ben został wezwany na komisariat w sprawie zwłok. Uwierzyli w wersję, że sam nic nie wiedział. Renee Perry dodała później w rozmowie z Bree, że jej przyszłego męża oczyszczono z zarzutów bo zmarły leżał w grobie na miesiąc przed rozpoczęciem budowy. Bree zadzwoniła do sąsiada a Murphy podsłuchał ją odpowiednim sprzętem gdzie wspomnieli o zakopanym ciele. Bree została aresztowana. Dzięki Bobowi Hunterowi, który zawnioskował o kaucję dla niej, wróciła do domu. Adwokat zdradził Susan, Gabi i Lynette, że Bree zostawiła swój odcisk palca na koszuli zmarłego. Murphy natomiast był wściekły z powodu jej wypuszczenia i zdeterminowany znaleźć niepodważalne dowody przeciwko niej. Razem z detektywem Heredia odwiedzili motel w którym zatrzymał się Ramon. Prowadząca go (Mary Jo Catlett) zachowała rzeczy zmarłęgo ojczyma Gabrielle, ale nie było w nich czegokolwiek co by ją obciążało. Murphy wziął mapę na które Ramon zaznaczył Wisteria Lane. Heredia podkreślił, że nie łączy to bezpośrednio Bree ze zmarłym. Murphy, gdy jego towarzysz nie patrzył, dopisał pod zakreśleniem numer „4354”, adres Bree. Rudowłosa rezydentka ulicy została ponownie wezwana na komisariat. Detektyw Murphy pokazał jej dowód, który spreparował. Wykorzystał też to, że jej adwokata Boba Huntera nie było i zaczął delikatnie naciskać, by mu wszystko powiedziała. Trip Weston wszedł do pokoju przesłuchań za Bree i przejął jej sprawę. Przesłuchiwanie bez adwokata było łamaniem prawa i jeśli będzie chciał rozmawiać z podejrzaną to tylko przez niego.

Detektyw Ridley 
Detektyw Ridley (Ernie Hudson) to były prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Monique Polier.

 Sezon 3
Gdy na budowie odkryto dobrze zachowane, ale bezzębne, ciało kobiety, Ridley poprosił Orsona i Carolyn Bigsby o identyfikację. Oboje zaprzeczyli jakoby była to Alma Hodge. Denatka miała na ręce wypisany tuszem numer telefonu, który jak potwierdzili, należał do Mike’a Delfino. Ridley złożył mu wizytę, lecz Mike, dopiero co wybudzony z półrocznej śpiączki po wypadku, nic nie pamiętał. Do detektywa zadzwonił niebawem Orson z anonimową informacją. Wyjawił mu, że nieznana „Jane Doe” to Monique Polier. Była kochanką Harveya Bigsby, po czym odłożył słuchawkę. Ridley pojechał do Harveya a ten przyznał się do sprawy. Po strzelaninie w supermarkecie, Ridley zdobył nakaz przeszukania domu Mike’a. Delfino używał drogiego narzędzia hydraulicznego, którym to uderzono Monique. Okazało się, że miała go Karen McCluskey, która poprosiła Mike’a o umycie klucza. Detektywi obserwowali jego dom. Po nieprzyjemnej rozmowie z nimi, Mike próbował zakopać skrzynkę, ale nakrył go na tym Ridley. Susan Mayer zadzwoniła do detektywa. Powiedziała mu o tym, że Orson miał romans z kobietą rzekomo zamordowaną przez Mike’a i spędził rok w szpitalu psychiatrycznym. Detektyw przyszedł z policjantem do domu małżeństwa Hodge. Zabrał Orsona na przesłuchanie. Gdy Alma Hodge spadła z dachu i zginęła na miejscu, to ją obarczono wszystkimi zarzutami, Detektyw znalazł w jej domu zaszetkę z zębami Monique oraz spreparpwany przez Almę list samobójczy, podrzucony przez Orsona kilka godzin wcześniej. Zarzuty przeciwko Mike’owi, który wyszedł z więzienia za kaucją wpłaconą przez syna Zacha, wycofano.

Eleanor Mason 
Eleanor Mason (Carol Burnett) to macocha Bree i druga żona Henry’ego. Bree nigdy nie miała dobrych relacji ze swą macochą, ze względu na jej wysokie standardy i wieczne niezadowolenie z czegokolwiek co Bree zrobiła. Eleanor zawsze doceniała jednak jej determinację w osiągnięciu celu. Według Eleanor jej pasierbica miała szczęście, gdyż otrzymała urodę, inteligencję, przebiegłość i umiejętność szybkiego poznania ludzi. Są to cztery niezbędne bronie, których kobieta potrzebuje aby przetrwać.

 Sezon 2
Danielle zadzwoniła do Eleanor, gdy Andrew pozwał matkę do sądu. Ona i Henry próbowali pogodzić Bree ze swoim wnukiem, ale zaniemówili, gdy usłyszała do czego doszło zanim przyjechali: spoliczkowanie Andrew przez Bree, alkoholizmie wdowy po Rexie oraz uczęszczaniu przez nią na spotkania AA, potrąceniu matki sąsiada i jej śmierci, zgonie chłopaka Bree, który to okazał się być mordercą ich zięcia oraz oskarżeniu Bree przez Andrew o molestowanie. Eleanor zamierzała z mężem zabrać przybranego wnuka do swojego domu. Po tym jak nazajutrz zobaczyli magazyny z homoseksualną pornografią, pożyczone do Justina przez Bree, cofnęli Andrew jego fundusz powierniczy i wrócili do domu.

 Sezon 3 i 6
Rok później Bree wyjechała do nich, by odpocząć, tuż po tym jak Glorii nie udało się jej zabić. Następnie udała się z drugim mężęm na zaległy miesiąc poślubny. Bree, wraz ze swoim drugim mężem, utrzymywali z nimi dobre stosunki.

Fern Mason 
Fern Mason (Fiona Hale) to siostra ojca Bree. Żyje w Filadelfii.

 Sezon 3
Była obecna na ślubie Bree z Orsonem. Ma jaskrę i podczas wesela kazała Carlosowi odwieźć swoje auto oraz złożyła życzenia nowożeńcom.

George Williams 
George Williams (Roger Bart) to farmaceuta lokalnej apteki.

PrzeszłośćZostał restrykcyjnie wychowany przez Francine (Linda Dano). Wiele razy miał dziewczyny, ale zawsze odmawiały skonsumownaia związku. Nie miał szczęścia w miłości. Zaręczył się jeden raz, z Leilą Mitzman (Mia Wesley). Zerwała z nim, gdy zrobił jej awanturę o spotkanie towarzyskie z byłm chłopakiem i tajemniczym spłonięciu auta mężczyny. Pracował w swojej aptece przynajmniej od 2001 roku. Trzy lata przed śmiercią Mary Alice, Bree kupiła w jego aptece farbę do włosów dla 12 – letniej Danielle. Bree i Rex kłócili się o to, że ona za bardzo kontroluje swoje dzieci co się kiedyś na niej odbije, ale George ją poparł bo jemu matka robiła to samo i „wyrósł na porządnego człowieka”, jak to zauważyła Bree.

 Sezon 1
Pół roku po pogrzebie Mary Alice, Bree zaczęła się spotykać z George’em, na złość Rexowi. Odkryła bowiem, że Rex miał romans z Maisy Gibbons. George podarował kobiecie stary niemiecki pistolet. Udali się na odludzie by rekreacyjnie strzelać do butelek. Gdy George próbował ja pocałować, ta odstrzeliła mu przez przypadek środowy palec od lewej stopy. Rex poczuł się zazdrosny o aptekarza i obraził go w jego własnej aptece. George, w zamian za to, podmienił mu leki na osierdzie, na takie, które zwiększały ilość potasu w jego organizmie. Na zaproszenie Bree, Williams udał się z domniemaną dziewczyną, Ginger (Lauren Cohn), na przyjęcie do Solisów. Bree przedstawiła mężowi Ginger a on w to nie uwierzył. Ostatecznie popchnął George’a do basenu, a ten pociągnął Bree za sobą. Bree nadal spotykała się z George’em, tym razem juz potajemnie. Na jednym z takich spotkań grali w minigolfa. Bree przeszkadzała George’owi, a ten doznał erekcji. Bree była zła i zrozumiała, że on ją kocha. Zerwała z nim przyjaźń. W rewanżu, George włamał się do domu. Zrobił zdjęcia bielizny bree i przedmiotów Rexa do sado-maso. Bree przekazał jej, że Rex rozpowiada szczegóły ich życia erotycznego. Krótko potem Rex zmarł, po kłótni z Bree, jaka się z tego powodu wywiązała.

 Sezon 2
George przyjechał do Bree dodać jej otuchy. Przytulił ją, co widziała z oknna matka zmarłego. Phyllis zasugerowała agentowi ubezpieczeniowemu (Daniel Roebuck), że Bree spotykała się z kimś jeszcze za życia Rexa. Bree pozbyła się teściowej i odwiedziła aptekarza, dlatego że wykrywacz kłamstw pokazał, że Bree kocha George’a. Zażądała, by też się poddał badaniom, które przeszedł pomyślnie. George został zaproszony do domu Van De Kampów na współną kolację. Andrew udał, że dobrze sie bawi. Ddy Bree wyszła na chwilę do kuchni, pytania od chłopaka o tematyce seksualnej, doprowadziły do wybuchu George’a, że wyszeł z domu. Bree wysłała Andrew na obóz wychowawczy, po tym jak chłopak rzucił się na aptekarza, który sprowokował go obściskiwaniem Bree. Matka Danielle, wciąż czując się żoną Rexa, doznała wysypki gdy miała skonsumować swój związek z George’em. W końcu zagroził, że odejdzie. Wtedy poszli razem do łóżka. George, pod pretekstem wyprzedaży garażowej, zaprowadził Bree do domu który kupił. Przedstawił też Bree swoją matkę oraz agentkę Ceal (Maree Cheatham), która sprzedała dom. Gdy wyszły, George oświadczył, że kupił ten dom dla nich i poprosił Bree o rękę. Van De Kamp zgodziła się bez przekonania. Jednakże podczas wieczornego przyjęcia w nowym domu postawiła na metodę małych kroków, za radą doktora Goldfine. Williams postanowił usunąć doktora i pobił go, po czym zrzucił z mostu. Następnie odjechał na granatowym rowerze. Bree była wściekła na farmaceutę za przyspieszenie ogłoszenia o zaręczynach. Leila Mitzman ostrzegła ją przed mężczyzną, ale Bree ją wyprosiła. Mężczyzna wyjawił Bree, że Leila jest niepoczytalna. Bree schowała jednak do torebki pierścionek zaręczynowy. Wieczorem George zażądał od wdowy po Rexie by założyła pierścionek. Po incydencie z udziałem Tyem Grantem, zerwała zaręczyny. George próbował ją odzyskać, ale po tym jak widziała się z doktorem Goldfine w szpitalu, zrozumiała, że to George napadł na niego. Zgłosiła go na policją a ta przeszukała jego dom. Bree doradziła mu leczenie. W hotelu, gdzie Bree prowadziła akcję dobroczynną, detektyw Bartona przekazał Bree przez telefon, że George otruł Rexa tabletkami z potasem. Sam aptekarz zaprosił ją na ostatnie pożegnanie, po czym zażył mnóstwo tabletek. Bree przyszła i wymusiła na nim przyznanie się do winy. Gdy usłyszała prawdę, zasnał na chwilę, przez co okłamała go, że wezwała karetkę.

 Sezon 8
Postać pojawiła się milcząco jeszcze raz na Wisteria Lane, ubrana w biel. Była jednym z duchów obserwujących Susan Delfino, gdy opuszczała Wisteria Lane wraz z dziećmi i wnuczką, by rozpocząć nowy rozdział w życiu poza uliczką.

Henry Mason 
Henry Mason (Ronny Cox) to ojciec Bree. Emerytowany prawnik z 45−letnim stażem pracy. Zdradzał pierwszą żonę z sekretarką. Został wdowcem w 1972 roku, gdy Bree miała 10 lat. Wychował jednak córkę na damę, a ona robiła wszystko, by był z tego dumny. Ożenił się ponownie z Eleanor.

 Sezon 2
Przyjechał do córki gdy Andrew zaczął czynić jej problemy. Zadzwoniła do nich Danielle. Próbowali pogodzić Bree z wnukiem, ale zaniemówił, gdy usłyszał do czego doszło zanim, przyjechali: spoliczkowanie Andrew przez Bree, alkoholizmie wdowy po Rexie oraz uczęszczaniu przez nią na spotkania AA, potrąceniu matki sąsiada i jej śmierci, śmierci chłopaka Bree, który to okazał się być mordercą ich zięcia oraz oskarżeniu Bree przez Andrew o molestowanie. Zamierzał z żoną nawet zabrać wnuka do swojego domu. Ostatecznie cofnęli mu jego fundusz powierniczy, po tym jak dowiedzieli się, że Andrew jest gejem i wrócili do domu.

 Sezon 3 i 6
Rok później Bree wyjechała do nich, by odpocząć, tuż po tym jak Glorii nie udało się jej zabić. Bree, wraz ze swoim drugim mężem, utrzymywali z nimi dobre stosunki. Siedem lat po swym ślubie razem z Orsonem pojechali do nich na brunch.

Keith Watson 
Keith Watson (Brian Austin Green) to dekorator wnętrz i były chłopak Bree. Jest 17 lat młodszy od Bree. Był związany z Amber James, ale rozstali się i wyjechał z Florydy na północ. Trafił też na krótko do więzienia, gdyż zbyt agresywnie obronił honor kolejnej swojej dziewczyny w barze.

 Sezon 7
Keith miał tylko pomóc Bree zmienić wnętrze jej domu, gdyż rozstała się na dobre z Orsonem. Dopiero po jakimś czasie zaczęła widzieć w nim obiekt uczuć lub obiekt seksualny. Sezon 7 też zainteresowała się mężczyzną, więc wybuchłą między nimi rywalizacja. Keith umówił się raz z jedną raz z drugą, podczas gdy druga sabotowała randki drugiej. Do czasu, gdy Renee poddała się i wycofała. Postanowiła oddać mężczyznę Bree – przyjaciółce niż Bree – wrogowi. Ich związek stał się bardziej intymny. Gdy Bree zaprotestowała przeciw nieustannym maratonom seksualnym z inicjatywy Keitha, wyznał jej, że chciał zaimponować zbyt wyrafinowanej i konserwatywnej kobiecie. Uznali, że lubią siebie tak jak było dotychczas. W końcu wyznali swoje tajemnice z przeszłości. W trakcie ich związku Bree przeszła menopauzę co było ością w gardle ich związku, gdyż jego matka dr Mary Wagner (Nancy Travis) chciała wnuki a on, dzieci. Tymczasowo zrezygnował z tego pomysłu. Mary i jego ojciec, Richard rozwiedli się. Ten zaczął rozwijać nieodwzajemnione uczucia wobec Bree, która nie zgodziła się na zaręczyny od Keitha. Pozwoliła mu wprowadzić się do swojego domu, ale Keith zauważył awanse ojca i pobili się. Wystrzał z rewolweru, by ich rozdzielić stał się przyczyną zamieszek na Wisteria Lane, związanych z Paulem Young. Krótkie pojawienie się Orsona tylko umocniła tylko związek pani domu i „złotej rączki” dlatego, że Bree zerwała z przeszłością, z byciem „panią Hodge”. Ich w miarę udany związek przerwało pojawienie się Amber James z synem Charlie (Sayeed Shahidi). Keith chciał, by Bree przeprowadziła się z nim na Florydę, ale uznała, że musi jechać sam, co też zrobił.

Lee Craig 
dr Lee Craig (Terry Bozeman) to przyjaciel Rexa ze szpitala, równie dobry lekarz. Miał żonę Helen oraz był bratankiem Idy Greenberg.

 Sezon 1
To on poinformował przyjaciela o tym, że Bree prawdopodobnie go podtruwała. Zadzwonił także do Bree z wieścią o tym, że serce Rexa nie wytrzymało i pacjent zmarł przed operacją.

 Sezon 2
Po sekcji zwłok zadzwonił do Joego Flannery’ego (Daniel Roebuck), ubezpieczyciela u którego Rex podpisał polisę z informacją o swoich wątpliwościach co do pani Van De Kamp.

 Sezon 3
Dwa lata później stał się doktorem Mike’a, gdy ten był w śpiączce. Informował Susan, że prawdopodobnie mężczyzna się z niej nie wybudzi. Edie była świadkiem samoistnego wybudzenia Mike’a i wykrzyczała tę informację do pielęgniarki, która to przekazała wieść Craigowi. On natomiast zadzwonił do swej ciotki Idy Greenberg, która przekazała informację całej Wisteria Lane. Później wyjaśnił pannie Britt, że Mike zapomniał o wydarzeniach poprzednich dwóch lat.

Maisy Gibbons 
Maisy Gibbons (Sharon Lawrence) to mężatka, żona Harolda i matka jego dwójki dzieci oraz była kochanka Rexa.

 Sezon 1
Żeby zrozumieć Maisy Gibbons, trzeba wiedzieć jak spędza popołudnia. Rano załatwia sprawunki, wieczorami sprząta i pomaga dzieciom w lekcjach, za to popołudnia spędza w towarzystwie mężczyzn. Sfrustrowanych, niezrozumianych, samotnych, którzy chętnie zapłacą, by poczuć się mniej samotnie. Maisy Gibbons była skłonna im pomóc. Gdy bliźniaki Lynette przyjęto do Barcliff Academy, skonfliktowała się z Lynette Scavo o „humanitarne” zakończenie „Czerwonego Kapturka”. Lynette zaproponowała zwykłe zakończenie, ale Maisy skwitowała to tym, że od twórczych sugestii są matki silnie zaangażowane w przedstawienie. Wkrótce Lynette podjęła się szycia kostiumów i tym sposobem zmieniła zakończenie. Grożąc Maisy bójką, Scavo zyskała szacunek innych mam.

Rex był jednym z jej klientów dlatego, że chciał zaspokoić swe masochistyczne potrzeby seksualne. Podczas jednej z sesji, dostał ataku serca. Maisy odwiozła go do szpitala, a Bree dowiedziała się wreszcie z kim sypiał jej mąż, po podpisie na dokumentach. Porozmawiała z Maisy, ale nic nie powiedziała sąsiadkom, bo bała się upokorzenia. Maisy ponownie pojawiła się, gdy została przyłapana na swoim zakazanym procederze, przez policjanta (Glenn Taranto), który urządził prowokację. Niedługo potem, Van De Kampowie dowiedzieli się o tajnym notesie Maisy w którym spisała wszystkich swoich klientów od Tish Atherton. Później Edie Britt dodała, że dzięki umowie z prokuratorem wszystkie nazwiska zostaną ujawnione. Bree nie udało jej się przekupić Maisy, by wykreśliła nazwisko Rexa w zamian za spore pieniądze. Nigdy nie była sympatyczna dlatego nikt jej teraz nie odwiedził, co zauważyła Bree.

Melina Cominis 
Melina Cominis (Joanna Cassidy) to matka Alexa. Mąż odszedł od niej, ponieważ go ośmieszała i podważała jego męskość co wiele lat później wspomniał Alex do Bree
 Sezon 5
Melina okazała się bardzo szczerą kobietą i rywalizowała z Bree podczas swej wizyty o uwagę Andrew i syna. Niedawno straciła pracę i zaproponowała, by młodzi przenieśli się do Oakdale. Z góry podzieliła też święta kiedy będą u niej, a kiedy u Bree z Orsonem. W odpowiedzi na to, że Melina będzie się zajmować ewentualnymi dziećmi Andrew i Aleksa, skłamał im, że już kupiła dom przy 4350 Wisteria Lane, po czym Orson dyskretnie zadzwonił do Bree, by złożyć ofertę.

Pani Mason 
Pani Mason (Rebecca Wisocky) to nieżyjąca matka Bree. Mówienie czegoś pokrzepiającego, nawet jeśli nie było prawdziwe, było domeną matki Bree.

Matka Bree dowiedziała się o romansie męża. Dlatego też nauczyła 10-letnią „teorii maski”, czyli ukrywania tego co czuje, by mężczyzna nie miał nad nią władzy. Krótko potem żona Henry’ego zmarła w wyniku potrącenia przez auto. Był grudzień, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia 1972 roku.

Pastor Sykes 
Pastor Sykes (Dakin Matthews) to pastor lokalnego zboru prezbiterian w Fairview i przyjaciel Bree. W młodości nie dostał się na teologię na uniwersytecie Yale.

 Sezon 1
Bree, po tym jak usłyszała od własnego syna, że jest gejem, zaprosiła pastora na wspólną kolację. Na niej dowiedział się, że Andrew jest zdecydowanym gejem a jego ojciec to masochista. W końcu Andrew powiedział mu, w ramach spowiedzi, o tym, że zamierzał zranić matkę w najmniej spodziewanym momencie. Sykes nie mógł ostrzec Bree.

 Sezon 2
Krótko potem pastor pochował pierwszego męża Bree, Rexa. Był też świadkiem scysji między żoną a matką zmarłego. Zagroziła przy tym Sykesowi, że jeśli poprze on Phyllis w jej pretensjach, ona zorganizuje pogrzeb w pierwszej lepszej kaplicy. Do tego nie doszło, bo dzieci odwiodły matkę od tego zamysłu.

 Sezon 3
Szesnaście miesięcy później udzielił ślubu Bree z jej wybrankiem, Orsonem Hodge.

 Sezon 4
Rok później, gdy w Lynette Scavo odżyła wiara, po przebytym tornadzie i zwyciężonym raku, pastor zachęcił Bree do przyprowadzania swej przyjaciółki do zboru. Bardzo chciał odpowiadać na jej pytania i wątpliwości dotyczące Biblii.

 Sezon 6
Prawie siedem lat potem Bree powiedziała pastorowi, że miała romans z Karlem Mayerem. Od wypadku awionetki, Orson był sparaliżowany i nie wiedziała co z tą sytuacją zrobić. Sykes bez ogródek stwierdził, że jeśli zajmie się mężem, uniknie wyrzutów sumienia które mogły, by ją zniszczyć.

 Sezon 7
Kolejny rok później zaapelował do rozwiedzionej Bree, by podniosła na duchu Beth Young. Bree początkowo oponowała, ale poddała się, gdy usłyszała, że wie o Keithu Watsonie. Po tym jak Keith wyjechał na stałe na Florydę, by być prawdziwym ojcem dla syna Charliego (Sayeed Shahidi), Pastor przyszedł do Bree. Doskonale wiedział, że coś ją dręczy, gdyż jej wypieki były wręcz doskonałe w tym czasie. Czuła się jak Hiob, skoro każdy ją opuścił. Duchowny stwierdził jasno, że użalanie się nad utraconymi rzeczami lub ludźmi nic nie wniesie do jej życia, ale dawanie komuś czegoś z siebie, tak. Słowa te dały początek akcji zorganizowania nerki dla Susan.

 Sezon 8
Bree wyjaśniła, że straciła kontakt z Bogiem. Sykes doradził jej, by zaczęła się udzielać, tak jak jej sąsiad Ben Faulkner, w jadłodajni dla bezdomnych. Bree niezauważenie zmieniła lokal w inkluzywne miejsce spotkań studentów. Bezdomni nie chcieli już tam przychodzić i pastor delikatnie upomniał Bree. Sykes był też głosem rozsądku gdy zaczęła sypiać z napotkanymi mężczyznami (m.in. Brett Johnson czy Cameron Mathison). Duchowny szukał większej katastrofy u niej i zmusił do rezygnacji z funkcji przewodniczącej „służby kobiet”.

Peter McMillan 
Peter McMillan (Lee Tergesen) to opiekun anonimowych alkoholików i byłe zauroczenie Bree.

 Sezon 2
Bree poznała go na kolejnym spotkaniu AA. Nie pamiętała daty kiedy zerwała z uzależnieniem, ale Peter ją przejrzał na oczy, Zwłaszcza że nakrył ją, gdy zatrzasnęły się na jej ciele metalowe kraty centrum handlowego, gdzie zasnęła w przebieralni z powodu przedawkowania alkoholu. Bree powiedziała mu o Andrew i jego „wspomnieniach o molestowaniu”. Stwierdziła, że dlatego pije. Gdy pocałowała go w policzek, wyznał jej, że uczęszcza też do anonimowych seksoholików. Obawiając się konsekwencji, chciał zastąpić siebie nową opiekunką AA, Donną. Bree nie zaakceptowała tego a gdy odrzucił jej towarzyskie zaproszenie na zaręczyny Edie Britt z Karlem Mayerem, upiła się w barze. Peter znalazł ją i odwiózł do domu. Claude (Mike Connor Gainey), opiekun Petera w AS, ostrzegł ją, by nie wiązała się z Peterem. W odpowiedzi, wykorzystała fakt, że Claude opiekuje się uzależnionymi od kokainy. Posiadł właśnie torebkę z proszkiem od podopiecznego (Gary Wolf), więc policja aresztowała mężczyznę. Bree zaproponowała, że będzie jego opiekunką od AS. Peter miał wątpliwości i pokazał jej źródło problemu, ale kobieta uznała, że zniesie to, jeśli będzie szczery. Kobieta zaprosiła Petera na kolację. W podsłuchanej rozmowie telefonicznej przez Andrew poruszyli temat jego uzależnień. Od samego Petera usłyszał, że sypiał też z mężczyznami. Andrew uwiódł go w sypialni matki, a Bree widziała ich nagich po wejściu do sypialni.

Phyllis Van De Kamp 
Phyllis Van De Kamp (Shirley Knight) to matka Rexa i jego rodzeństwa. Bree Van De Kamp zawsze martwiło roztargnienie teściowej. Luki w pamięci były coraz częstsze. Coraz bardziej jaskrawe. Coraz bardziej niebezpieczne. Bree martwiło zapominalstwo Phyllis. Z przyjemnością więc odświeżała jej pamięć, zwłaszcza gdy w grę wchodziły ważne sprawy. Phyllis po każdym takim zdarzeniu udawała chwilową niepamięć i udawaną troskę o matkę swoich wnucząt.

 Sezon 2
Phyllis przyjechała ponownie do Fairview, 4354 Wisteria Lane po śmierci syna. W przeciwieństwie do Bree, była bardzo wylewna i płaczliwa. Będąc wciąż uszczypliwą do Bree, kazała pochować syna w innym krawacie niż kazała Bree co ta zmieniła w kościele nad trumną. Jej emocjonalne zachowanie w końcu sprowokowało Bree do tego, że synowa spoliczkowała ją na oczach Lynette. Zadzwoniła do Joego Flannery (Daniel Roebuck), ubezpieczyciela u którego Rex podpisał polisę. Poinformowała go, że jej synowa spotyka się z kimś. Przyjechał po czym przekazała mu wszystko co wie. Gdy razem odwiedziły cmentarz, zastały wykopaną dziurę i brak trumny. Bree martwiło zapominalstwo Phyllis i gdy ta „przypomniała” sobie o wszczętym śledztwie w sprawie zabójstwa Rexa, Bree przejrzała na oczy. Teściowa miała znakomitą pamięć, tylko jej dusza szwankowała. Nazajutrz Bree spakowała teściową jak tylko ta zeszła po kawę i wepchnęła do taksówki.

 Sezon 4
Dwa lata później przysłała dla Danielle skuter. Andrew zaprosił ją domu Bree i Orsona na przyjęcie pępkowe Bree z zemsty, że nie zatrzymają pojazd. Panie pokłóciły się o futro a Phyllis poszła je odebrać, przez co odkryła tajemnicę Bree oraz to, że będzie prababcią od strony Danielle. Zamiast obnażać tajemnicę wszystkim, pożegnała się z gości i zabrała Danielle od sióstr zakonnych do siebie. Dziewczyna jednak została przekonana przez Bree i ojczyma wizją nudnego życia w domu dla starców. Otrzymałaby też kabriolet jeśli zamieszka z nimi i uda się do college’u bez dziecka. Danielle wybrała drugą opcję, zostawiając babcię. Bree widziała, że Phyllis jest samotna i obiecała teściowej, że może widzieć dziecko w piątki. Przyjaciółki wiedziały, że Bree, nie przepadała za teściową, wiec wmówiła im, że Phyllis jest bankrutem i dorabia jako niania.

Rex Van De Kamp 

dr Rex Van De Kamp (Steven Culp) to pierwszy mąż Bree oraz ojciec Andrew i Danielle.

PrzeszłośćUrodził się w 1962 roku. W szkole wyższej Rex grywał w piłkę i był przewodniczącym samorządu. Zabawny i pełen gracji. W 1987 roku poznał Lilian Allen (Linda Purl). Zaszła w ciążę, ale była zbyt dumna, by przyjąć pomoc finansową Rexa. Z czasem zakazała też jemu, by wizytował syna, Sama Allena. W tym samym roku poznał Bree Mason, na pierwszym tygodniu studiów, na spotkaniu Młodych Republikanów. Pomimo że była narzeczoną Ty Granta, zgodziła się wyjść za Rexa, wbrew stanowisku swego ojca. W 1994 roku, w dniu kiedy wprowadzili się do Fairview, 4354 Wisteria Lane, Rex był świadkiem tego jak jego drugi syn, Andrew, został zmuszony przez swą matkę do przeproszenia nowej sąsiadki, Mary Alice Young za to, że ukradł jej ceramiczną żabę z ogródka. W 2001 roku Rex upominał małżonkę, by nie strofowała ich dzieci ponieważ jej kiedyś za to sowicie odpłacą. Para poznała wspólnego farmaceutę George’a Williamsa. W po 2002 roku, wyśmiał pomysł żony dotyczący spisania przez nią książki kucharskiej, gdyż chciała zarobić na nowy sprzęt AGD, co słyszał Eli Scruggs.

 Sezon 1
Trzy lata później Rex odkrył, czemu jest nieszczęśliwy. Nawiązał romans z Maisy Gibbons, opierający się na zasadach BDSM. Bree zarzucił natomiast, że chce rozwodu. Nie chciał plastikowej żony w perłach, ale tej dawnej Bree, roześmianej i przypalającej grzanki. Poszli do najlepszego specjalisty od terapii małżeństw, doktora Alberta Goldfine’a. W międzyczasie razem odkryli, że Andrew potrącił „Mamę” Solis i wkrótce pozbyli się auta syna, który Rex sam mu kupił nieco wcześniej. Romans doprowadził Rexa do pierwszego zawału serca, dzięki któremu Bree dowiedziała się kim jest kochanka Rexa. Bree obawiała się wstydu, więc nie rozdmuchała sprawy. Rexowi zagroziła krwawym rozwodem. Rex przyznał się synowi do zdrady, ale usłyszał od Bree, by Andrew nie nienawidził ojca, bo sama zawdzięcza mu wspaniałe 18 lat małżeństwa. Drugi zawał Rexa uzmysłowił jego żonie, że powinni być dla siebie mili w czasie, który im pozostał. Andrew, sprawiający problemy wychowawcze, został wysłany na obóz dla młodzieży. Na nim odrzekł im, że jest gejem bo Rex przyjął ze zrozumieniem, a Bree szokiem. Próbowała wyperswadować taka myśl, po tym jak zabrała go z obozu i sprowadziła pastora Sykesa, ale poniosła sromotną klęskę. Sama zaczęła się spotykać z farmaceutą, George’em Williamsem. Po to, by zranić Rexa, ale też do czasu, gdy dała się przekonać do sado-masochistycznego seksu. George zaczął jednak darzyć Bree obsesyjną miłością. Podmienił nawet leki Rexa, co doprowadziło do trzeciego, fatalnego zawału serca. Rex zmarł, przekonany przez swego kolegę, że żona truła go i chwilę przed śmiercią napisał do niej list w którym rozumie i wybacza jej.

 Sezon 2
Rex został pochowany w gustownym krawacie Toma Scavo, nie w pomarańczowym krawacie ze swej szkoły wybranym przez matkę. Ciało zostało jednak ekshumowane ze względu na podejrzenia policji, że Rex mógł być otruty. Zwłoki zostały poddane badaniom. Bree pochowała ponownie Rexa w zupełnie innym miejscu niż początkowo leżał, po tym jak dowiedziała się o liście z wybaczeniem od męża. Na oczach Lynette, Gabrielle, Susan i Edie rzuciła w wykopany dół swoją obrączkę.

 Sezon 3
Półtora roku po zgonie miał możliwość prowadzić swoje przemyślenia na temat mężczyzn z Wisteria Lane, Carlosa Solis, Toma Scavo, Mike’a Delfino, Orsona Hodge’a i Iana Hainswortha.

 Sezon 8
Postać pojawiła się milcząco jeszcze raz na Wisteria Lane, ubrana w biel. Była jednym z duchów obserwujących Susan Delfino, gdy opuszczała Wisteria Lane wraz z dziećmi i wnuczką, by rozpocząć nowy rozdział w życiu poza uliczką.

Richard Watson 
Richard Watson (John Schneider) to ojciec Keitha. Emerytowany wojskowy oraz były mąż matki Keitha i doktor ginekologii, Mary Wagner (Nancy Travis).

 Sezon 7
Bree poznała Richarda podczas wspólnej kolacji z ich synem, ale on z żoną pokłócili się. W Święto Dziękczynienia Mary zdecydowała się rozwieść. Richard przeprowadził się do mieszkania syna, a Bree powiedział, że nie układało się im od dawna, i że sama jest wyjątkowa. Bree próbowała odsunąć od siebie potencjalnego teścia, umawiając go np. z rozwiedzioną Stacy Miller (Cynthia Watros). Plan nie udał się. Sam sabotował próbę oświadczyn syna wobec Bree bo widział ją z kimś o bardziej ustabilizowanej pozycji i podobnego do niej. Podkreślił, jakby od niechcenia, że to „dzieciak”, ale Bree tylko kazała przekazać, że była u niego. Bree zaproponowała Keithowi wspólne mieszkanie. Gdy wyprowadzał się z mieszkania, Richard zasiał wątpliwości w synu. Sam podjął działania zaczepne i otwarcie chciał zbliżyć się do Bree. Keith przejrzał na oczy i zaatakował ojca. Wystrzał z rewolweru, by ich rozdzielić stał się przyczyną zamieszek na Wisteria Lane, związanych z Paulem Youngiem.

Sam Allen 
Sam Allen, ewentualnie Sam Van De Kamp (Samuel Page) to były pasierb Bree od strony Rexa oraz przyrodni brat Andrew Van de Kamp i Danielle Van De Kamp–Katz. Sam urodził się w 1987. Jego matką była Lilian Allen (Linda Purl), która poznała Rexa w barze. Lilian była zbyt dumna, by przyjąć pomoc finansową Rexa. Rex, nawet po zaręczynach i po ślubie z Bree, odwiedzał syna. Lilian w końcu zakazała Rexowi tych odwiedzin, gdyż za bardzo je przeżywał. W miarę jak dorastał, chłopak przyjeżdżał niekiedy pod dom Van De Kampów i obserwował swoje, niczego nieświadome rodzeństwo z macochą. Uznał, że byli idealni i dlatego Rex wybrał ich. Też chciał taki być. Rex napisał list do matki swego pierwszego, nieślubnego syna. Zawierał on obietnicę lepszego życia dla niego. Lekarz wystąpił nawet z żądaniem do pełnej opieki. Lilian odrzuciła ofertę, ale kilka miesięcy później 4-letni chłopak odkrył list. Wpadł we wściekłość, a gdy osiągnął pełnoletniość, zerwał całkowicie kontakty z matką i traktował ją jak zmarłą.

 Sezon 6
Sam przyszedł do Bree i po tym jak podsunął jej pomysł rewelacyjnego pozbycia się nadmiaru zamówionych kwiatów, został przez nią zatrudniony w firmie cateringowej. Pomimo ostrego sprzeciwu ze strony Andrew. Wkrótce Sam zaproponował Bree tytuł nowej książki kucharskiej i Bree zdecydowała się go awansować na drugiego wiceprezesa swojej firmy. Po tym jak Andrew go zaatakował, przyjechała do niego z przeprosinami, ale odkryła prawdę o swym powinowactwie z Samem. Przyjęła go do rodziny i przedstawiła drugiemu mężowi oraz swym dzieciom. Andrew ciągle mierzył się z nim i matką na utarczki słowne, a pijana Danielle wyjawiła mu w tajemnicy przed innymi, że Andrew potrącił 11 lat wcześniej „Mamę” Solis. Bree i Andrew uznali natomiast, że trzeba prześwietlić przeszłość Sama. Chłopak uknuł plan, by pozbyć się Andrew z firmy. Zalał octem jej popisową potrawę, przeznaczoną m.in. dla krytyka kulinarnego Bruce do drugiej książki. Orson naprowadził ją jednak na to, że to Sam mógł to zrobić. Wdowa po Rexie odkryła wkrótce prawdę o tym, że matka Sama żyje, wbrew temu co twierdził. Przeprosiła syna i wyznała, że zaczęła się bać mężczyzny. Całą trójka zdecydowała się pozbyć Allena pieniędzmi lub delikatną groźbą. Sam pieniędzy nie przyjął i zażądał przepisania firmy kateringowej byłej macochy z wyposażeniem. Wyjawił jej jak dowiedział się prawdy o bracie i zagroził, że wyda Andrew policji. Bree zgodziła się na taki układ, co doprowadziło do odejścia od niej Orsona i zmusiło do wyznania Gabrielle prawdy sprzed lat. Sam dotrzymał przyrzeczonego słowa i zniknął z jej życia.

Tish Atherton 
Tish Atherton (Jill Brennan) to członkini Klubu Tenisa w Fairview, a przez to znajoma Bree.

 Sezon 1
Była drugą osobą, która dowiedziała się o aresztowaniu Maisy Gibbons. Przekazała Bree i Rexowi Van De Kamp nowinę, że Maisy miała notes, w którym spisywała nazwiska swoich klientów i była pewna, że ujrzy światło dzienne. Krótko potem dowiedziała się co łączyło Rexa z Maisy.

 Sezon 2
Tish przyjaźniła się z Moną Clark. Tish była obecna na kolacji wyprawionej przez Bree. Przerwała ją nieproszona wizyta George’a Williamsa, a u Maxine Bennet (Jane Lynch) widziała jak aresztowano gospodynię za więzienie Chinki Xiao Mei.

 Sezon 3
Tish ignorowała Bree za to, że wyszła za mąż za Orsona pomimo ostrzeżeń Carolyn Bigsby, swej przyjaciółki. Bree zamówiła stolik pośrodku klubu tenisowego, by pokazać Tish, że żyje w zgodzie z Carolyn.

Trip Weston 
Trip Weston (Scott Bakula) to adwokat i obrońca Bree w sprawie morderstwa Ramona Sancheza oraz jej trzeci mąż. Możliwe, ze ma brata – Olivera Weston, lub jest to tylko zbieżność nazwisk.

 Sezon 8
Trip i Bree spotkali się dzięki Bobowi Hunterowi. Trip nie chciał przyjąć jej sprawy z początku, bo była zbyt prosta. Każdy wątek łączący ją ze zmarłym potrafił logicznie wyjaśnić. Bree przedstawiała się jako konserwatystka, dopóki pani prokurator Emily Stone (Christina Chang) przedstawiła mu listę byłych kochanków Bree, w czasach gdy nadużywała alkoholu. Wobec tego otworzyła się i opowiedziała mu swą przeszłość. Ubolewała też nad tym, że Trip się na niej zawiódł a Gabrielle uświadomiła ją, że zakochała się w swym adwokacie. Bree oponowała, ale zaczęła być zazdrosna o Lindsay (Brit Morgan). Była to młoda fotograficzka pracująca dla Tripa. Ten usłyszał od Gabrielle, gdy przekomarzała się z Bree o proces, słowo „Alejandro” w kontekście zabójstwa Ramona Sancheza. Trip usłyszał podczas list samobójczy Bree z motelu w którym zamierzała się zastrzelić. W dniu, kiedy zamordowano detektywa Vance, że „nie może znieść trzymania tej tajemnicy”. Zlecił Lindsay prywatne śledztwo. Ta dostarczyła mu teczkę z wyjaśnieniem, że zamordowany Ramon Sanchez to Alejandro Perez, były ojczym Gabrielle. Trip bezskutecznie namawiał Bree, by powiedziała mu prawdę, co pozwoli jej uniknąć więzienia. Bree odrzekła, że musiałaby zdradzić przyjaciół. Zeznania Bena Faulknera i Renee obciążały Bree. Trip chciał powołać Gabrielle na świadka, ale Bree powstrzymywała go. Dopiero Karen McCluskey zeznała, że sama zabiła Alejandra, ale zły stan zdrowia nie pozwolił na skazanie jej. To oczyściło Bree z zarzutów, ale niedoszła skazana miała żal do niego, że podstępem wydobył od niej informacje. Karen McCluskey pogodziła parę. Bree z adwokatem udali się na ślub Renee i Bena, przerwany śmiercią Karen do której nie zdążyli dojechać. Trip i Bree pobrali się a trzy lata później przenieśli do Louisville. Tam, pod wpływem trzeciego męża, Bree zaangażowała się w lokalną politykę. Wybrano ją do legislatury stanu Kentucky.

Ty Grant 
Ty Grant (John Bradley) to były narzeczony Bree sprzed jej małżeństwa z Rexem.

 Sezon 2
Pojawił się 19 lat później, tuż po tym jak Bree zaręczyła się z George’em Williamsem. Zatańczyła z nim, co wzbudziło wściekłą zazdrość George’a. Ujawnił on przez to swój charakter, co otworzyło oczy Bree. Zerwała z nim, a on spalił jego samochód.

Przypisy 

Postacie z serialu Gotowe na wszystko
Fikcyjni przestępcy
Fikcyjni politycy